Cacongo peut désigner :
 le royaume de Kakongo, ancien royaume Kongo dont la capitale était Kinguele
 Cacongo, municipalité de la province de Cabinda en Angola, dont le chef-lieu est Lândana.

Voir aussi 
 Kakongo
Homonymie de toponyme